«Долгие проводы» — чёрно-белый художественный фильм режиссёра Киры Муратовой о взаимоотношениях матери и сына-подростка.

Был снят в 1971 году, но положен «на полку» и на экраны вышел только в перестройку в 1987 году.

В числе ещё семи фильмов Муратовой входит в список 100 лучших фильмов в истории украинского кино.

Сюжет 

Долгое время Евгения Васильевна была занята лишь сыном Сашей. С появлением свободного времени по мере взросления сына, за ней стал ухаживать Николай Сергеевич. Летом сын поехал в гости к отцу. После возвращения он стал меняться. Мать понимает, что сын хочет уехать, но ей не хватает мудрости для правильного поведения в складывающейся ситуации.

В ролях 
 Зинаида Шарко — Евгения Васильевна Устинова, мама Саши
 Олег Владимирский — Саша Устинов
 Юрий Каюров — Николай Сергеевич
 Светлана Кабанова — Татьяна Карцева
 Лидия Базильская — Тонечка
 Татьяна Мычко — Маша
 Лидия Драновская — Елизавета Андреевна Выходцева
 Марчелла Чеботаренко — работница оранжереи
 Игорь Старков — член комиссии по делам несовершеннолетних
 Виктор Ильченко — Павел Константинович

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Наталья Рязанцева
 Режиссёр: Кира Муратова
 Оператор: Геннадий Карюк
 Художники: Энрике Родригес
 Композитор: Олег Каравайчук

Ссылки 
 
  на официальном канале Одесской киностудии

Фильмы-драмы СССР
Фильмы Одесской киностудии
Фильмы СССР 1971 года
Цензура в советском кинематографе